Фощій Григорій Григорович (нар. 15 вересня 1951, Чигирин, Черкаська область, УРСР) — радянський футболіст.
 Юрій Фощій — футбольний арбітр, Кубок України з футболу 2015—2016.